Bach es un vocablo alemán (pronúnciese baj) cuyo significado equivale a la palabra española arroyo, así entre otras acepciones, remite al apellido de una gran familia de músicos y compositores alemanes:

 Johann Sebastian Bach, compositor alemán de música del Barroco.
 Los hijos de Johann Sebastian Bach:
 Wilhelm Friedemann Bach, el "Bach de Dresde" o "Bach de Halle";
 Carl Philipp Emanuel Bach, el "Bach de Hamburgo" o "Bach de Berlín";
 Johann Christian Bach, el "Bach de Milán" o "Bach de Londres" o "il Giovannino";
 Johann Christoph Bach, hermano de Johann Sebastian;
 Pueden consultarse otros miembros de esta ilustre genealogía en Familia Bach.

Otros personajes con ese apellido son:
 Alexander von Bach, político austriaco;
 Barbara Bach, actriz y esposa de Ringo Starr;
 Edward Bach, médico británico, creador de las Flores de Bach. El apellido, en este caso, es de origen galés y su significado es el de 'muchacho'; en este idioma la pronunciación del dígrafo ch es idéntica a la del castellano;
 Richard Bach, escritor estadounidense, autor de Juan Salvador Gaviota;
 Sebastian Bach, exvocalista de la banda de rock norteamericana Skid Row.

Geografía 
 Bach es un municipio de Francia, en el departamento de Lot.

Otros usos 
 El motivo BACH, una secuencia de notas musicales: Si bemol, La, Do, Si natural.
 (1814) Bach, un asteroide.
 Bach, un cráter de impacto de Mercurio.
 Bach es en algunos países la abreviatura de Bachillerato.